Sylvie Testud (1971-) comédienne et romancière française ;
 Sandrine Testud (1972-), joueuse de tennis française.
Patronyme français